«Морские котики» (иногда «Морская пехота») — американский приключенческий боевик.

Сюжет 
Арабские террористы устраивают нападение на морское судно в акватории Средиземного моря. К нему прибывает американский военный вертолёт, поднятый с борта курсировавшего рядом авианосца. Как только вертолёт зависает над горящим судном из-за клубов дыма внезапно появляется катер с террористами на борту и сбивает вертолёт из крупнокалиберного пулемёта. Троих американских пилотов террористы захватывают в плен и помещают на свою базу в одном из средиземноморских портов.
Во время операции по спасению лётчиков капитан Курран (Майкл Бин) и его команда из состава 6-го оперативного отряда «Морские котики» обнаруживают, что арабские террористы хранят на своей базе американские ПЗРК «Стингер». Шин пытается взорвать штабели ящиков с ПЗРК ручной гранатой, однако, детонации не происходит.

В конце фильма группа Куррана высаживается с борта атомной подлодки и проникает в охваченный гражданской войной г. Бейрут, где арабские террористы хранят ПЗРК. Под покровом ночи они обнаруживают склад, уничтожают часовых и минируют помещение, где лежат ПЗРК. Утром один из арабских боевиков случайно обнаруживает сидящего в укрытии Шина и тот убивает его из пистолета. Из-за шума выстрела группа была обнаружена. В ходе перестрелки Курран был ранен в ногу. Спецназовцы под огнём уходят от здания и подрывают склад. После чего они реквизируют на одной из улиц проезжавший автомобиль «Мерседес» и под преследованием арабских боевиков, которые едут за ними на БТР-152, добираются до берега моря. Там следует финальная схватка в воде, в ходе которой Шин утопил лидера арабских террористов, а его напарники по группе уничтожили ручной гранатой лодку террористов. После чего остатки группы Куррана эвакуируются американской подлодкой.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы Льюиса Тига
Фильмы США 1990 года
Фильмы Orion Pictures